Myrtle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Myrtle Township (Knox County, Missouri)
 Myrtle Township (Oregon County, Missouri)
 Myrtle Township (Nebraska)
 Myrtle Township (North Dakota)